Карл I де Бурбон (архиепископ Руанский)
 Карл II де Бурбон (архиепископ Руанский)
 Карл III де Бурбон (архиепископ Руанский)